C.J. Mosley (1983) – giocatore di football americano statunitense
 C.J. Mosley (1992) – giocatore di football americano statunitense